Gosforth – miejscowość w Nowa Południowa Walia (Australia)
 Gosforth – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kumbria
 Gosforth – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Tyne and Wear